Lottiidae är en familj av snäckor. Lottiidae ingår i ordningen Patellogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lottiidae 57 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Lottiidae